Běh na 3000 metrů je atletická disciplína, patřící mezi střední tratě. Tato vzdálenost je pak považována za nejdelší střední trať. Je odvozena od 2 anglosaských mil, vzdálenosti rovné 3218,70 m. Patří mezi méně vypisované a běhané tratě, není součástí olympijských her ani atletických mistrovství pod otevřeným nebem. Venku se běhá na 7,5 okruzích, v hale pak na rovných 15 kolech.

Současní světoví rekordmani

Současné rekordy – dráha

Současné rekordy podle kontinentů

Současní světoví rekordmani v hale

Současné rekordy – hala

Top 10 atletů 
 Muži - dráha  Ženy - dráha  Muži - hala  Ženy - hala

Reference

Externí odkazy 
 Článek o Komenově rekordním běhu s videem (česky)

 
Běh